ADBA bezeichnet:
 American Dog Breeder’s Association
 Austrian Dodgeball Association

Adba bezeichnet:
 2-Adba, Alternativname für tert-Leucin
 Saoud Ali al-Abda (* 1986), katarischer Fußballschiedsrichter

Abkürzung